
Termin -{LH}- ima više značenja.

 Luteinizirajući hormon
 Logaritamska hijerarhija, klasa kompleksnosti koja se koristi u računarskoj teoriji.